Curros (Boticas), een plaats in de Portugese gemeente Boticas
 Curros (Valpaços), een plaats in de Portugese gemeente Valpaços